Лудвиг III, Лудовико, Луиджи, Луи (Ludwig, Lodovico, Luigi, Louis) може да се отнася за:

Владетели:

 Лудвиг III Младши (* 835; † 20 януари 882) от династията на Каролингите – втори син на крал Лудвиг II Немски и Ема Баварска от Източното франкско кралство
 Луи III (* 863 † 882) – крал на Франция заедно с брат му Карломан II (879 – 882)
 Лудвиг III Слепи (* 880 † 28 юни 928) – крал на Бургундия (887 – 928), крал на Италия (900 –905) и Император на Свещената Римска империя (901/902 – 905)
 Лудвиг III Благочестиви (* 1151/1152, † 16 октомври 1190) от рода Лудовинги – ландграф на Тюрингия (1172 – 1190)
 Лудвиг III фон Вюртемберг (* 1166; † ок. 1241) от Дом Вюртемберг – граф на Вюртемберг (1194 – 1241) заедно с брат си Хартман I
 Лудвиг III фон Фробург (* пр. 1201; † 1256/1259) – граф на Фробург в Золотурн, Швейцария
 Лудвиг III фон Йотинген (* ок. 1200/ пр. 1217 † 24 април 1279) – граф на Йотинген в Швабия, Бавария
 Лудвиг III фон Франкенщайн (* пр. 1219; † сл. 11 януари 1263/сл. 1265) – господар на Франкенщайн в Оденвалд
 Лудвиг III фон Сарверден († сл. 1246) – граф на Сарверден (1212 – 1246)
 Лудвиг III (* 9 октомври 1269 † 9 октомври 1296) от фамилията Вителсбахи – херцог на Долна Бавария заедно с братята си Ото III и Стефан I (1290 - 1296)
 Лудвиг III фон Рандерат (* пр. 1310; † сл. 1364 или сл. 1368) от род Рандерат (Рандероде) – господар на Рандерат (днес част от Хайнсберг) и господар на Ерпра
 Лудвиг III фон Лихтенберг († 1369) от младата линия Лихтенберг – господар на Лихтенберг-Лихтенау в Долен Елзас, домхер през 1318 г. и фогт в Страсбург (1330 – 1353)
 Лудвиг III фон Райхенщайн († 1342) – господар на замък и Господството Райхенщайн във Вестервалд, в Рейнланд-Пфалц, и Валпод на Нойербург
 Лудвиг III фон Пфалц (* 23 януари 1378, † 30 декември 1436) от фамилията Вителсбахи – пфалцграф и курфюрст на Пфалц (1410 - 1436)
 Луи III Валоа-Анжуйски (* 25 септември 1403 † 12 ноември 1434) от Дом Валоа-Анжу – херцог на Анжу и Калабрия (1417 – 1434), титулуван крал на Йерусалим, Неапол и Сицилия (1417 – 1434), граф на Прованс и Мен (1417 – 1434)
 Лудовико III Гонзага (* 5 юни 1412 † 12 юни 1478) от род Гонзага – Втори маркграф на Мантуа (1444–1478)
 Лудвиг III фон Изенбург-Бюдинген-Бирщайн (* 30 май 1529; † 7 февруари 1588) – граф на Изенбург-Бюдинген-Бирщайн
 Лудвиг III фон Глайхен-Бланкенхайн († 19 октомври 1586) – граф на Глайхен-Бланкенхайн
 Лудвиг III фон Льовенщайн (* 17 февруари 1530 † 13 март 1611) от род Вителсбахи – граф на Льовенщайн-Вертхайм
 Лудвиг III фон Хесен унд бай Райн (* 9 юни 1806; † 13 юли 1877) – Велик херцог на Хесен (1848 – 1877).
 Лудвиг III Баварски (* 7 януари 1845 † 18 октомври 1921) от династията на Вителсбахите – принцрегент (1912 – 1913), последен крал на Бавария (ноември 1913 г. - 1918)

Църковни лица:

 Лудвиг III фон Тек (* ок. 1285; † 28 януари 1334) от страничната линия Тек на рода на Церингите на херцозите на Тек – свещеник (пастор) в Овен (1302 – 1312), пропст в Бол (1315 – 1317), подарява 1332 г. Св. Петър в Овен до замък Тек.